Ruși se poate referi la:

 Grupul etnic Ruși
 Localități din România
 Ruși - localitate din județul Alba
 Ruși - localitate din județul Hunedoara
 Ruși - sat din comuna Slimnic, județul Sibiu
 Ruși - localitate din județul Suceava
 Ruși - localitate din județul Vaslui
 Ruși-Ciutea - localitate din județul Bacău
 Rușii-Mănăstioara - localitate din județul Suceava
 Rușii-Munți - localitate din județul Mureș, reședința comunei cu același nume